Dommelkeim ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:
 Dommelkeim, Kreis Friedland/Bartenstein: Filippowka (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Dommelkeim, Kreis Fischhausen/Samland: Pawlinino im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad